Al-Faki (Dara)
 Al-Faki (Idlib)